La Prima Lega 2006-2007 è la 110ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2006-2007.
      Retrocesso in Seconda Lega 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le seconde squadre e le Under 21 non hanno diritto a disputare le finali avendo la prima squadra in categoria superiore.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2006-2007.
      Retrocesso in Seconda Lega 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le seconde squadre e le Under 21 non hanno diritto a disputare le finali avendo la prima squadra in categoria superiore.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2006-2007.
      Retrocesso in Seconda Lega 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Le seconde squadre e le Under 21 non hanno diritto a disputare le finali avendo la prima squadra in categoria superiore.

Promozione in Challenge League

Primo turno 
Andata il 6 giugno, ritorno il 9 giugno 2007.

Finale 
Andata il 13 giugno, ritorno il 16 giugno 2007.

Verdetti finali 
  Gossau e Cham promossi in Challenge League 2007-2008.
  Martigny, Chênois, Dornach, Kickers Lucerna,  Seefeld e Coira retrocessi in Seconda Lega 2007-2008.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2007 3